Seifart ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Roberto Seifart (1941–2018), paraguayischer Politiker (Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado)
 Horst Seifart (1916–2004), deutscher Journalist, Fernsehregisseur und Sportwissenschaftler

Siehe auch:
 Seifarth
 Seyfarth